Okręty US Navy o nazwie USS  "Decatur":
 Pierwszy  był slupem wojennym. Zbudowany w 1839, w służbie w latach 1840-1859.
 Drugi  był niszczycielem typu Bainbridge. W służbie w latach 1902-19.
 Trzeci  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1922-45.
 Czwarty  był niszczycielem typu Forrest Sherman. W służbie w latach 1956-83
 Piąty  jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke. Wszedł do służby w 1998 i nadal się w niej znajduje.

Decatur